Herredoubleturneringen ved French Open 2009 er den 108. herredoubleturnering ved French Open gennem tiden. Forsvarende mestre er Pablo Cuevas og Luis Horna.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Se også 
 French Open 2009 (herresingle)
 French Open 2009 (damesingle)
 French Open 2009 (damedouble)
 French Open 2009 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    

Herredouble 2009
ATP Tour 2009